Список млекопитающих Реюньона включает виды млекопитающих, обнаруженных на территории Реюньон. В список включены регионально исчезнувшие виды.

Из 22 указанных в таблице видов, 1 исчезнувший, 0 находятся под критической угрозой исчезновения, 4 находится под угрозой исчезновения, 2 уязвимы 0 находятся в состоянии близкому к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Реюньон
Природа Реюньона